Buckman steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Buckman (Minnesota), im Morrison County
 Buckman (New Mexico)
 Buckman (Wisconsin), im Brown County
 Buckman (Portland), Stadtteil von Portland, Oregon
 Buckman Township, Minnesota

Buckman ist der Familienname folgender Personen:
 Anjo Buckman (* 1989), deutscher Rugbyspieler
 Bradley Buckman (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Clarence Buckman (1851–1917), US-amerikanischer Politiker
 Robert Buckman (1948–2011), britisch-kanadischer Mediziner

Buckman steht für folgende im NRHP gelistete Objekte:
 Buckman and Ulmer Building, in Jacksonville, Florida, ID-Nr. 92001694
 Buckman Hall, in Gainesville, Florida, ID-Nr. 74000609
 Buckman Tavern, in Lexington, Massachusetts, ID-Nr. 66000137

Siehe auch:
 Buckman Lake